Alfaro är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Alfaro ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alfaro är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Alfaro. Runt Alfaro är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tudela,  km sydost om Alfaro. Trakten runt Alfaro består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien